John Thomas (1826-1913) wales-i zeneszerző és hárfás
 John Thomas (1941–2013) olimpiai ezüstérmes amerikai magasugró
 John Thomas (1960-) kanadai műkorcsolyázó
 John Thomas (?) amerikai operatőr
 John Thomas (?) amerikai forgatókönyvíró
 John Thomas (?) ausztrál jégkorongozó
 John Thomas (?) amerikai kosárlabdázó